Caher kan syfta på följande platser:

Irland 

 Cahir (ort i Irland), Munster, 
 Caher (berg i Irland), Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Irlandförgreningar